Лос Робалос има више значења:

 Лос Робалос (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Робалос (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику